In oktober 2006 kwam NASA met een programma voor de missies voor Project Constellation tot 2019.

De bemande vluchten voor NASA's Project Constellation-missies stonden gepland voor 2014. De eerste testvlucht van de Ares I-raket werd eind 2009 gelanceerd en de tweede testvlucht moest in 2013 worden gelanceerd. De testvlucht van een (uiteindelijk nooit gebouwde) Ares V-raket stond gepland voor 2018, met terugkeervluchten vanaf de Maan die gepland waren vanaf 2019. Op 15 april tekende Obama echter de NASA Authorization Act 2010 waardoor op 11 oktober 2010 een einde kwam aan het programma.

Lijst van Constellation-missies 

Constellation-missies
Constellationprogramma